Romi, un écrivain français.
 ROMI, une entreprise brésilienne.